Кубок СССР по регби разыгрывался с 1936 года.

Все результаты

См. также 
 Кубок России по регби

Регби
Регби в СССР
Турниры по регби